

Toponyme
 Béhasque, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Béhasque-Lapiste ;
 Béhasque-Lapiste, commune française des Pyrénées-Atlantiques.